Breitenau oder Breitnau steht für:
 Objekte oder Personen, die nach einer breiten Aue benannt sind

Breitenau ist der Name für:

Landschaften:
 Breitenauriegel oder Breitenauer Riegel, Berg im Bayerischen Wald, auf den Gebieten der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, und der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Oberbreitenau, auch Breitenau genannt, Hochebene auf dem Gebiet der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern

historisch:
 Brotenau (Tal), auf alten Landkarten Breitenau, Tal des Brotenaubachs in den Landkreisen Rastatt und Calw, Baden-Württemberg

Orte:
 Breitenau (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Breitenau (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Breitenau am Hochlantsch, Marktgemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Breitenau (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich

historisch:
 Široká Niva, früher deutsch Breitenau und tschechisch Bretnov, Gemeinde im Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Tschechien

Ortsteile in Deutschland:
 Breitenau (Altomünster), Ortsteil der Gemeinde Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Breitenau (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Ortsteil der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Breitenau (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Breitenau (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Breitenau (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Breitenau (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Breitenau (Garmisch-Partenkirchen), Ortslage der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Breitenau (Guxhagen), Ortslage der Gemeinde Guxhagen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Breitenau (Hardheim), Wohnplatz der Stadt Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitenau (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitenau (Loßburg), Weiler der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Breitenau (Moosthenning), Ortslage in der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Breitenau (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Breitenau (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Breitenau (Oederan), Ortsteil der Stadt Oederan, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Breitenau (Sonnewalde), Ortsteil der Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Breitenau (Stelzenberg), Weiler oder Wohnplatz der Gemeinde Stelzenberg, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

historisch:
 Gericht Breitenau, ehemaliger Gerichtsbezirk des gleichnamigen Gerichts in der Gemeinde Guxhagen, Hessen

Ortsteile in Österreich:
 Breitenau (Gemeinde Gaflenz), Ortschaft von Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Breitenau (Gemeinde Molln), Ortschaft von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Breitenau (Gemeinde Passail), Ortschaft von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Breitenau (Gemeinde Pennewang), Ortschaft von Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Breitenau (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Breitenau (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Breitenau ist der Name folgender Bauwerke:
 Burg Breitenau, abgegangene mittelalterliche Wasserburg in der Stadt Feuchtwangen, Bayern
 Hof Breitenau, ehemaliger Wirtschaftshof des Klosters Bronnbachs in der Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kloster Breitenau, ehemaliges Kloster in der Gemeinde Guxhagen, Hessen
 KZ Breitenau, 1933 im ehemaligen Kloster Breitenau eingerichtet
 Schloss Breitenau, jetziger Gutshof Breitenau in der Gemeinde Pennewang, Oberösterreich

Breitenau ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gensch von Breitenau (1638–1732), deutscher Verwaltungsjurist, Diplomat und Kirchenlieddichter

Breitnau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Breitnau, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Breitau
 Breitenauer
 Brotenau
 Neubreitenau (Wurmsham)
 Oberbreitenau (Begriffsklärung)
 Unterbreitenau
 Flugplatz Bamberg-Breitenau